Михаил Прокофьевич Годов (1896 — после 1985 года) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Винницкого областного совета депутатов трудящихся.

Биография 
В 1918—1921 годах — в Красной армии, участник Гражданской войны в России.

Член РКП(б) с 1919 года.

В 1938 — январе 1940 г. — исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета Винницкого областного совета депутатов трудящихся. В январе 1940—1941 г. — председатель исполнительного комитета Винницкого областного совета депутатов трудящихся.

С октября 1941 года — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. В 1941—1943 годах — член оперативной группы при Военных советах Южного, Сталинградского и Воронежского (с 1943 года) фронтов.

В 1944 — июле 1945 г. — председатель исполнительного комитета Винницкого областного совета депутатов трудящихся.

Затем находился на ответственной хозяйственной работе.

Воинские звания 
 Батальонный комиссар

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (7.02.1939)
 орден Красной Звезды (26.08.1943)
 ордена
 медали

Источники 
 Годов Михаил Прокофьевич

Председатели Винницкого облисполкома
Родившиеся в 1896 году
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Персоналии:Винница
Участники Гражданской войны в России
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)